Луїс Орна, Луїс Орна Біскарі (ісп. Luis Horna Biscari ) — перуанський тенісист, чемпіон Ролан-Гарросу у парній грі. Орна відомий під прізвиськом Лучо. 
 Вулиця Орна — вулиця у Шевченківському районі міста Львів, місцевість Голоско.
 Орна земля, Рілля́ (орна земля) — найважливіше сільськогосподарське угіддя.